Evenki ist

 eine synonyme Bezeichnung der Ewenken
 eine veraltete Bezeichnung für Autonomer Kreis der Ewenken